Trois navires différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Hajen (en suédois : « requin ») :
 Le , un sous-marin lancé en 1904 et désarmé en 1922.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1917 et désarmé en 1943.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1954 et désarmé en 1980.

Notes et références